Caldeira de Vilama é uma caldeira vulcânica formada durante um evento único que emitiu cerca de 2000 quilômetros cúbicos de material piroclástico há 8,4 milhões de anos, no segundo maior evento vulcânico conhecido da história.

A caldeira de Vilama na Argentina pode, de fato, ser apenas um dos vários supervulcões escondidos em um verdadeiro mega-vulcão chamado de "Complexo de Caldeiras Eduardo Avaroa", localizado no inóspito Altiplano de Puna, próximo da fronteira tríplice da Argentina, Bolívia e Chile.

Entre as outras caldeiras na região que precisam ser estudadas em pormenor e que poderão ser 'supervulcões' estão Cerro Guacha, Coruto, Pastos Grandes, e Capina.

Supervulcões
Vulcões da Argentina